PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. Met behulp van PIOFACH-analyse kan de impact van een verandering binnen de organisatie worden bepaald.

PIOFACH staat voor:
 Personeel 
 Informatievoorziening
 Organisatie 
 Financiën
 Automatisering 
 Communicatie 
 Huisvesting

Varianten 
Varianten zijn PIOFA, PIOFAH, PICOFA, OPAFIT en de meest uitgebreide variant is COPAFIJTH, of SCOPAFIJTH waarbij de S staat voor security.
Binnen de organisaties die de acroniemen gebruiken, bestaan nog wel de nodige smaakverschillen met betrekking tot de exacte benaming van de letters in het acroniem. Zo wordt voor de I ook vaak 'Informatievoorziening en/of ICT' gebruikt, terwijl de A ook wel wordt gebruikt voor 'Algemene Zaken', waarmee de meer facilitaire diensten van een organisatie worden aangeduid (denk aan potloden en pennen en andere faciliteiten). Over de letters P, O, F, C en H is men in het algemeen wel unaniem.

Management

Organisatiekunde